Böhner bzw. Boehner ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Bonnemann-Böhner (* 1935), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 August Nathanael Böhner (1809–1892), deutscher evangelischer Theologe und Naturwissenschaftler, Pfarrer in Dietlikon 
 Franz Böhner (1889–1954), deutscher Politiker (Zentrum)

 John Boehner (* 1949), US-amerikanischer Politiker (Republikanischen Partei)
 Jürgen Böhner (* vor 1981), deutscher Geograf
 Kurt Böhner (1914–2007), deutscher Mittelalterarchäologe
 Laura Böhner (* 2001), deutsche Tennisspielerin
 Philotheus Böhner OFM (1901–1955), römisch-katholischer Franziskaner, Priester, Philosoph und Botaniker
 Utz Böhner (* 1967), deutscher prähistorischer Archäologe

Siehe auch:
 Bohner
 Pöhner